Andrij Portnow ist der Name folgender Personen:

* Andrij Portnow (Historiker) (* 1979; Andrij Wolodymyrowytsch Portnow), ukrainischer Historiker
 Andrij Portnow (Politiker) (* 1973; Andrij Wolodymyrowytsch Portnow), ukrainischer Politiker